Lucca puede hacer referencia a:

 Lucca, ciudad italiana.
 Lucca, provincia italiana, con la ciudad del mismo nombre como capital.
 República de Lucca.
 Ducado de Lucca.
 Escuela de Lucca, la escuela medieval de pintura formada por los maestros de esa ciudad.
 Lucca, Un personaje del juego Chrono Trigger.

Además podemos encontrar:
 La Santa Faz de Lucca, reliquia.
 Zita de Lucca, santa.